Plessezk steht für:

 Plessezk (Ort), eine Siedlung städtischen Typs in der nordwestrussischen Oblast Archangelsk.
 Kosmodrom Plessezk, ein Weltraumbahnhof in der Nähe des Ortes
 Flughafen Plessezk, ein Flughafen bei dem Weltraumbahnhof
 (16358) Plessezk, ein Hauptgürtelasteroid